Een verkeersweg:
N27 (België)
N27a (België)
N27 (Frankrijk)
N27 (Ierland)
N27 (Luxemburg)
N27a (Luxemburg)
N27 (Zwitserland)